Desa Tanakbeak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tanakbeak (administrativ by i Indonesien, lat -8,61, long 116,19), Nusa Tenggara Barat, 
 Desa Tanakbeak (administrativ by i Indonesien, lat -8,54, long 116,31), Nusa Tenggara Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar